

Лондондеррі — місто, штат Нью-Гемпшир.
 Лондондеррі — місто, штат Вермонт.
 Лондондеррі Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсільванія.
 Лондондеррі Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія.
 Лондондеррі Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія.
 Лондондеррі — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир.

Лондондеррі — графство на півночі Північної Ірландії.
 Лондондеррі — альтернативна назва міста Деррі, Північна Ірландія.